

Persone 
 Gottfried Wals (1600-1640) – pittore tedesco
 Cor Wals (1911-1994)– ciclista olandese

Geografia

Austria 
 Wals o Wals I – ex comune ora frazione di Wals-Siezenheim, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Wals o Wals II – frazione di Salisburgo, città statutaria (Salisburghese)
 Wals-Siezenheim – comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)

Francia 
 Wals – antico nome tedesco di Vaux, comune nel dipartimento della Mosella (Lorena)

Paesi Bassi 
 Wals – frazione del comune di Oude IJsselstreek (Gheldria)

Pagine correlate 
 Vaals – comune olandese (Limburgo)
 Valls (disambigua)
 Vals
 Wahls